Nokia 5140 — стільниковий телефон фірми Nokia.

Комплектація: телефон, акумулятор, зарядний пристрій, портативна hands-free, наручний резиновий ремінець, пластиковий карабін, інструкція

Особливості: компас, вбудований в корпус «рівень», термометр, ліхтарик, вимірювач шуму, підтримка РТТ; Fitness — особистий тренер; можливість підключення GPS-приймача

Схожі моделі 
 Nokia 5140i
 Nokia 3200
 Nokia 7260
 Nokia 6220
 Samsung SGH-X620

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2003 році